Le cabinet Schleicher, du nom du chancelier allemand Kurt von Schleicher, est en fonction du  au .

Annexe

Articles connexes 
 Kurt von Schleicher
 République de Weimar
 Liste des gouvernements allemands
 Gouvernement du Reich

Schleicher